Горлов, Пётр:

 Горлов, Пётр Иванович (1906—?) — советский горный инженер, лауреат Ленинской премии.
 Горлов, Пётр Николаевич (1839—1915) — русский инженер-геолог.